Kuggen steht für:
Perwomaiskoje (Kaliningrad, Gurjewsk) (Ort in Ostpreußen)
Kuggen (Gebäude) (Gebäude in Göteborg, Schweden)